Дубље може бити:

 Дубље (Богатић), насељено место у општини Богатић, Мачвански округ
 Дубље (Свилајнац), насељено место у општини Свилајнац
 Дубље (Трстеник), насељено место у општини Трстеник
 Бој на Дубљу, битка између српских устаника и турске војске 1815. године